Le mot « rhomboïde » est issu du latin rhomboides, du grec rhomboeidēs signifiant en forme de toupie, et est attesté dès le  pour désigner un muscle d'après sa forme de parallélogramme. Il a en géométrie plusieurs acceptions différentes.

Anatomie 
 Le muscle rhomboïde, le muscle grand rhomboïde et le muscle petit rhomboïde sont des muscles du dos.

Mathématiques 

 Euclide introduit le terme dans la définition 33 du livre  des Éléments, un rhomboïde est un parallélogramme qui n'est ni un rectangle ni un losange.Il n'utilisera plus le terme rhomboïde par la suite et parlera de parallélogramme.

 En géométrie plane, un rhomboïde est une figure géométrique :
 à quatre côtés parallèles deux à deux,
 dont les côtés adjacents sont de longueurs inégales, 
 dont les angles sont obliques ou obtus. 

 En géométrie dans l'espace, un rhomboïde (ou prisme rhombique) est une figure :
 à six faces,
 dont chaque face est un parallélogramme,
 donc dont les faces opposées se trouvent dans des plans parallèles.

 Selon Émile Borel, un rhomboïde est un contre-parallélogramme ou cerf-volant.

Autre 
 En cristallographie, plusieurs formes cristallines sont qualifiées de rhombique car au moins une des faces du cristal est un rhomboïde.

Sources